Абрам Хасин:
 Хасин, Абрам Иосифович (1923—2022) — советский и российский шахматист, тренер, международный мастер (1964), гроссмейстер ИКЧФ (1972).
 Хасин, Абрам Матвеевич (1899—1967) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.